Харгривз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Харгривз, Оуэн (род. 1981) — английский футболист, полузащитник.
 Харгривз, Эми (род. 1970) — американская актриса, которая работала в кино, телевидении и театре.